Гиперобъём — некоторая мера (обычно мера Лебега), сопоставляемая внутренности «гипертел» (тел в многомерном пространстве), обобщение трёхмерного объёма.
Аналогичная мера для границы гипертела называется гиперплощадь.

Вычисление 
Существует несколько компьютерных алгоритмов вычисления гиперобъёма. См. Алгоритмы точного вычисления гиперобъема.

Точное вычисление значения гиперобъёма множества из d точек n-мерного пространства является #P-трудной задачей.

Гиперобъём некоторых тел

В других областях 
Существует т. н. «модель гиперобъёма» Дж. Э. Хатчинсона, согласно которой экологическая ниша представлена как n-мерный куб, на осях которого отложены экологические факторы.

В работе детально рассматривается применение индикатора гиперобъема в эволюционных алгоритмах.

См. также 
 Мера Лебега
 Гиперкуб

Примечания 

Теория меры
Многомерная евклидова геометрия